Сантіньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на південний схід від Парижа, 75 км на захід від Діжона, 50 км на південний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сантіньї на сайті французького Національного інституту географії
 Сантіньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сантіньї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сантіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сантіньї на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна